

Arborização
Túnel verde, tipo de via dotada de árvores em suas margens, cujas copas se unem formando uma cobertura vegetal.

Vias
Rua Gonçalo de Carvalho, logradouro conhecido como Túnel Verde, no município brasileiro de Porto Alegre

Localidades
 Túnel Verde (Balneário Pinhal), distrito do município brasileiro de Balneário Pinhal

Desambiguações de topônimos